Q (o q) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina Q/q (nombre: cu; en plural: cus —en Chile, cúes—).
 La letra cirílica Ԛ/ԛ (nombre: qa; en plural: cas).

En ciencias 
 Q; en matemáticas, representación de un conjunto de números racionales.
 Q; en bioquímica, representación del aminoácido glutamina.
 Q; en termodinámica, representación de la cantidad de calor.
 Q; en física, representación del factor de calidad o factor de selectividad.
 q; en física, representación de la carga eléctrica.

En lingüística 
 q; en el Alfabeto Fonético Internacional, la oclusiva uvular sorda.

Personajes ficticios 

 Q, personaje ficticio de las películas y las novelas de James Bond.
 Q, personaje ficticio de la serie de televisión de ciencia ficción Star Trek.
 Q, personaje ficticio de la saga de videojuegos Street Fighter.

En música 

 Q, canción del grupo AAA: Attack All Around.
 Q, noveno álbum de la banda de rock japonesa Mr. Children.
 La letra Q, sobrenombre que recibe la Sinfonía n.º92 de Joseph Haydn.

En otros ámbitos 

 Q, emulador gratuito para el sistema operativo Mac OS X.
 Q, línea del metro de Nueva York.
 Q, novela de Luther Blissett cuya primera edición en italiano fue publicada en 1999.
 Q, revista de música rock y pop publicada mensualmente en el Reino Unido por la editorial alemana Bauer Media Group.
 Q, unidad tipográfica definida por la empresa japonesa ShakenCo. para su máquina de fotocomposición creada en 1925.
 Q, versión del sistema operativo móvil Android.
 QAnon (o, simplemente, Q), una de las principales teorías de la conspiración de la extrema derecha estadounidense.
 Q de Calidad Turística, marca de calidad otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española.
 La fuente Q, colección hipotética de dichos de Jesús de Nazaret, aceptada como una de las dos fuentes escritas detrás del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas.
 Un gráfico Q-Q; en estadística, un método gráfico para el diagnóstico de diferencias entre la distribución de probabilidad de una población de la que se ha extraído una muestra aleatoria y una distribución usada para la comparación.

Enlaces externos